La palabra montura puede hacer referencia a:

En fotografía, la montura de objetivo es una es una interfaz entre el cuerpo de una cámara fotográfica y un objetivo.
En hípica, se llama montura o silla de montar al elemento que une al jinete a los lomos de un caballo.